Pieńki est le nom de :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Pieńki, village de la gmina de Szczytniki

dans la voïvodie de Łódź
 Pieńki, village de la gmina de Rozprza

dans la voïvodie de Lublin
 Pieńki, village du powiat de Łuków
 Pieńki, village du powiat de Włodawa 

dans la voïvodie de Mazovie
 Pieńki, village de la gmina de Domanice
 Pieńki, village de la gmina de Kotuń
 Pieńki, village de la gmina de Mokobody
 Pieńki, village de la gmina de Mordy
 Pieńki, village du powiat de Radom
 Pieńki, village du powiat de Wołomin

dans la voïvodie d'Opole
 Pieńki, village de la gmina de Rudniki

dans la voïvodie de Podlachie
 Pieńki, village du powiat d'Augustów
 Pieńki, village du powiat de Białystok

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Pieńki, village du powiat d'Olecko